Wolfslohbach ist ein Gewässername:

 Wolfslohbach (Fichtenohe), linker Zufluss der Fichtenohe bei Wolfslohe, Stadt Pegnitz, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Wolfslohbach, Abschnittsname nahe dem Putzhof des Thalerwiesbachs, (linker Oberlauf des Loisbachs, zur Pfreimd) an der Heckermühle, beide Orte zu Markt Eslarn, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern